Italia
Lenne – fiume della Puglia
 Germania
Lenne – comune della Bassa Sassonia
Lenne – affluente del fiume Ruhr
Lenne – affluente del fiume Weser